Rusłan Jurijowycz Perechoda (ukr. Руслан Юрiйович Перехода, ros. Руслан Юрьевич Перехода ur. 18 lipca 1987 w Starym Sałtowie) – ukraiński biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Rusłan Perechoda pojawił się w 12 marca 2007 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Tarvisio, w sprincie stylem klasycznym, gdzie zajął 30. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada 2011 roku w Ruce, gdzie zajął 84. miejsce w sprincie technika klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył w Soczi w sprincie stylem dowolnym, gdzie zajął 26. miejsce

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata U23

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Perechoda nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Ukraińscy biegacze narciarscy
Ukraińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1987